Mörkior (Moerckia) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Mörkior i familjen Moerckiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pallaviciniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bladmossor